Neil může znamenat:

Jméno
 Neil Asher Silberman (* 1950) – americký archeolog a historik
 Neil Armstrong (1930–2012) – americký astronaut
 Neil Diamond (* 1941) – americký hudebník
 Neil Gaiman (* 1960) – britský spisovatel
 Neil Horan (* 1947) – irský kněz
 Neil Innes (* 1944) – britský zpěvák a spisovatel
 Neil Murray (* 1950) – skotský hudebník
 Neil Patrick Harris (* 1973) – americký herec
 Neil Peart (1952–2020) – kanadský hudebník
 Neil Postman (1931–2003) – americký mediální teoretik
 Neil Robertson (* 1982) – australský hráč kulečníku

Příjmení
 Vince Neil (* 1961) – americký hudebník